Bitskey ist der Familienname folgender Personen:
 Aladár Bitskey (1905–1991), ungarischer Schwimmer
 Tibor Bitskey (1929–2015), ungarischer Schauspieler
 Zoltán Bitskey (1904–1988), ungarischer Schwimmer